

Geografia

Austria 
 Martinsberg – comune nel distretto di Zwettl (Bassa Austria)

Polonia 
 Martinsberg – antico nome tedesco di Marcinków, frazione del comune di Bystrzyca Kłodzka nel distretto di Kłodzko (Bassa Slesia)

Romania 
 Martinsberg – nome tedesco di Șomartin, frazione del comune di Bruiu nel distretto di Sibiu (Transilvania)

Ungheria 
 Martinsberg – antico nome tedesco di Pannonhalma, città nella provincia di Győr-Moson-Sopron (Transdanubio Occidentale)

Pagine correlate 
Martisberg – ex comune svizzero ora frazione del comune di Bettmeralp, nel distretto di Raron Orientale (Canton Vallese)